Župnija Marija, Mati Cerkve, Maribor - Pobrežje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Maribor, mariborskega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Sakralni objekti 
Cerkev sv. Marije matere Cerkve - župnijska cerkev
Kapela sv. Marija Pomagaj - na pokopališču

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Maribor-Tezno
Dekanija Maribor
Verske ustanove v Mariboru
Pobrežje, Maribor